Outpost Kaloki X est un jeu vidéo de type city-builder développé et édité par NinjaBee, sorti en 2004 sur Windows, Xbox 360 et iOS.

Système de jeu

Accueil 
GameSpot : 7,1/10
IGN : 7,9/10

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2004
Jeu Windows
Jeu Xbox 360
Jeu iOS
City-builder
Jeu vidéo développé aux États-Unis
Jeu Xbox Live Arcade
Jeu Microsoft Game Studios
Jeu vidéo de science-fiction